Темешень () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Темешень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Темешень.
 Темешень () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Бетарч.